Shunsuke Nakamura (acteur) (*1975), Japans acteur
 Shunsuke Nakamura (voetballer) (*1978), Japans voetballer
 Shunsuke Nakamura (schaatser) (*1992), Japans langebaanschaatser

Zie ook 
 Shinsuke Nakamura, Japans professioneel worstelaar